Jawne (hebräisch: יבנה) steht für Folgendes:
 Name eines Ortes in Israel, siehe Javne (Stadt)
 Name einer 1919 gegründeten historischen jüdischen Schule in Köln, siehe Jawne (Schule)

 Name eines Dorfes in der Ukraine (ukrainisch Явне), siehe Jawne (Dorf)